Embraer EMB-135BJ Legacy 600 — самолёт бизнес-класса повышенной комфортабельности. Имеет на своем борту несколько спальных мест, что позволяет пассажирам комфортно совершать длительные полёты, оснащен спутниковым телефаксом. Качество предоставляемого сервиса соответствует всем мировым стандартам. Производится бразильской авиастроительной компанией Embraer.

Тактико-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 3 человека (2 пилота + 1 стюард)
 Пассажировместимость: 13 человек
 Длина: 26,33 м
 Размах крыла: 21,17 м
 Высота: 6,76 м
 Масса пустого: 16 000 кг
 Максимальная взлётная масса: 22 500 кг
 Двигатели: 2 × ТРДД Роллс-Ройс AE 3007A1P
 Тяга: 2 × 33 кН

Габариты кабины 
 Длина салона: 12,95 м
 Ширина салона: 2,10 м
 Высота салона: 1,80 м
 Объём багажного отсека: 6,8 м³

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 834 км/ч
 Максимальная дальность: 5 900 км
 Практический потолок: 12 496 м
 Тяговооружённость: 0,42

См. также

Похожие самолёты 
 Bombardier Challenger 850
 Bombardier Global Express
 Gulfstream III

Самолёты Embraer
Административные самолёты
Самолёты Бразилии